Пембина има више значења:
 Округ Пембина (Северна Дакота)
 Пембина (Северна Дакота)